Vitharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitharun, Korpo, Åboland, 
 Vitharun, Nagu, Åboland, 
 Vitharun, Raseborg, Nyland,

Se även
Vitharu
Vitharuna
Lilla Vitharun
Västra Vitharun
Yttre Vitharun

Robotskapade Finlandförgreningar